Kina puede referirse a:

 Kina, la moneda oficial de Papúa Nueva Guinea.
 Kina, un tipo de erizo de mar que se encuentra en Nueva Zelanda y las islas subantárticas.
 Kina, una compositora musical de Estados Unidos.
 Kina, una banda punk de Italia.
 Kina Malpartida, boxeadora peruana.
 Hormiga